O Corredor Vereador José Diniz - Ibirapuera - Centro é um corredor de transporte coletivo localizado na zona sul da cidade de São Paulo. Inaugurado em 2008, sua extensão é de 9,3 km. Segue no sentido centro pelas Avenida Vereador José Diniz, Avenida Ibirapuera e Rua Borges Lagoa, ligando a zona sul ao Metrô Santa Cruz. Atende cerca de 276 mil pessoas por/dia. O corredor também dá acesso ao Centro da Cidade pelo Corredor Norte-Sul (23 de Maio), tendo linhas com destino aos Terminais Princesa Isabel e Parque Dom Pedro II, ao Largo São Francisco e Praça da Sé. No sentido bairro, o corredor finda na Rua Marechal Deodoro, tendo acesso à Avenida Adolfo Pinheiro e à Avenida Santo Amaro.

Transportes da cidade de São Paulo
Vereador Jose Diniz Ibirapuera Centro
São Paulo Transporte